Кудрева́тых — русская фамилия, распространенная в Вятке, Иркутске и других местах . Вариант написания фамилии  — Кудрева́тый, Кудрева́тов.

Известные носители 
 Кудреватых, Иван Евстигнеевич (1916—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Кудреватых, Ирина Петровна (род. 1952) — филолог, педагог, профессор БГПУ им. М. Танка
 Кудреватых, Леонид Александрович (1906—1981) — советский писатель, журналист, военный корреспондент, зам. главного редактора журнала Огонёк, автор книги о последних днях Великой Отечественной войны «Берлинская тетрадь».
 Кудреватых, Николай Владимирович (род. 1946) — советский российский физик, специалист в области магнетизма.

Примечания